Духанов — фамилия:

 Духанов, Максим Михайлович (1921—2001) — латвийский советский историк, доктор исторических наук.
 Духанов, Михаил Павлович (1896—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Примечания